Henry Carey kan syfta på:

Henry Charles Carey (1793–1879), amerikansk nationalekonom
Henry Carey (författare) (1687–1743), dramatiker och diktare
Henry Carey, 1:e baron Hunsdon (1525/1526–1596), politiker och general
Henry Carey, 1:e earl av Dover  (omkring 1580-1666), engelsk pär
Henry Carey, 2:e earl av Monmouth (1595–1661), engelsk adelsman

Se även
Henry Cary